Сезон 1922/23 стал для «Манчестер Юнайтед» 27-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном после выбывания во Второй дивизион. «Юнайтед» занял 4-е место в лиге.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1922/23 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1922/1923
Манчестер Юнайтед